2014 Borygo Torun FIM Speedway Grand Prix – ostatnia impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2014. Zawody odbyły się 11 października 2014 na Motoarenie w Toruniu.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Adriana Miedzińskiego. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Paweł Przedpełski i Oskar Fajfer.

Ze względu na kontuzje w zawodach nie mógł wystąpić Niels Kristian Iversen. Jako zmiana kwalifikowana wystąpi: Michael Jepsen Jensen.

 (88)  Niels Kristian Iversen → (19)  Michael Jepsen Jensen

Ze względu na zawieszenie przez FIM w zawodach nie mógł wystąpić Darcy Ward. W jego miejsce nominowano Macieja Janowskiego.

 (43)  Darcy Ward → (20)  Maciej Janowski

Losowanie pozycji startowych odbyło się 10 października.

Wyniki 

Bieg po biegu:
 Žagar, Pedersen, Smolinski, Janowski (d)
 Hancock, Jonsson, Batchelor, Bjerre
 Hampel, Kasprzak, Woffinden, Miedziński
 Przepełski, Holder, Harris, Lindgren (w) (Jepsen Jensen u/-)
 Hancock, Kasprzak, Žagar, Fajfer
 Holder, Pedersen, Woffinden, Bjerre
 Miedziński, Lindgren, Batchelor, Smolinski
 Jonsson, Janowski, Harris, Hampel
 Bjerre, Miedziński, Žagar, Harris
 Pedersen, Hancock, Hampel, Lindgren
 Jonsson, Kasprzak, Holder, Smolinski
 Janowski, Batchelor, Przedpełski, Woffinden
 Hampel, Batchelor, Holder, Žagar
 Pedersen, Jonsson, Miedziński, Fajfer
 Woffinden, Hancock, Smolinski, Harris
 Kasprzak, Bjerre, Janowski, Lindgren
 Woffinden, Jonsson, Lindgren, Žagar
 Kasprzak, Harris, Pedersen, Batchelor
 Bjerre, Smolinski, Hampel, Przedpełski
 Hancock, Miedziński, Janowski, Holder
 Półfinały:
 Pedersen, Hampel, Woffinden, Hancock (d)
 Jonsson, Kasprzak, Miedziński, Bjerre
 Finał:
 Kasprzak, Jonsson, Hampel, Pedersen (w)
 Bieg dodatkowy o brązowy medal:
 Pedersen, Woffinden

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Polska, II
2014, II
2014 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Toruniu